Il doppio del torneo di tennis Avon Championships of Los Angeles 1979, facente parte del WTA Tour 1979, ha avuto come vincitrici Rosie Casals e Chris Evert che hanno battuto in finale Martina Navrátilová e Anne Smith 6-4, 1-6, 6-3.

Teste di serie 

 Rosie Casals /  Chris Evert (campionesse)
 Wendy Turnbull /  Kerry Reid (primo turno)

 Martina Navrátilová /  Anne Smith (finale)
 Virginia Ruzici /  Mima Jaušovec (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Avon Championships of Los Angeles 1979